Серге́й Дьячко́в:
 Дьячков, Сергей Германович (1946—2021) — российский социолог и общественный деятель, один из лидеров инвалидного движения.
 Дьячков, Сергей Константинович (1945—2006) — советский и российский музыкант, певец и композитор.
 Дьячков, Сергей Львович (1971—2022) — российский актёр театра, кино и дубляжа.
 Дьячков, Сергей Митрофанович (1913 — 1942) — советский шашист, шашечный теоретик.